Hockeyallsvenskan 2006/2007 spelades mellan den 27 september 2006 och den 23 februari 2007. Totalt sexton lag deltog, där alla lag mötte varandra tre gånger, vilket gav totalt 45 matcher per lag.

Deltagande lag

Tabell
Lag 1–3: Till Kvalserien 2007
Lag 4–7: Till playoff till Kvalserien
Lag 15–16: Till Kvalserien till Allsvenskan

Statistik

Poängliga

Målvaktsliga

Playoff till Kvalserien

Översikt

Matcher

IF Björklöven vidare till Kvalserien.

Kvalspel till Elitserien 2007/08
Se huvudartikeln: Kvalserien till Elitserien i ishockey 2007.

Kvalspel till Hockeyallsvenskan

IFK Arboga, som länge haft ekonomiska problem, drog sig ur Kvalserien till Allsvenskan för att spela i Division I säsongen 2007/2008.

Källor
 Svenska Ishockeyförbundets historiska databas
 Allsvenskans, Superallsvenskans och Hockeyallsvenskans tabeller år för år 1983-2017

Noter

Externa länkar

Sport i Sverige 2006
Sport i Sverige 2007
Ishockeysäsongen 2006/2007
2006/2007